Tomasz Zawadzki – kapitan Pułku 2-go Jazdy Armii Księstwa Warszawskiego, kawaler Virtuti Militari
 Tomasz Zawadzki (zm. 1920) – porucznik 3 Pułku Ułanów Śląskich, kawaler Virtuti Militari
 Tomasz Zawadzki (ur. 1956) – malarz, profesor sztuk plastycznych

Przypisy